Hortonův syndrom jsou kumulované, periodické bolesti hlavy (tzv. cluster headache), velmi náročné na snesení. Postihuje asi 0,1 % populace, zejména muže. Intenzivní bolest se soustředí kolem jednoho oka. Záchvat často vzniká v noci.

Lidské oko je prakticky celé cévně zásobeno z vnitřního karotického řečiště. Výjimku tvoří cévní zásobení zevního okohybného svalu, který je zásoben ze zevního karotického řečiště, přesněji ze spánkové (temporální) tepny. Pokud dojde k poruše zásobení této tepny, což se děje například v mimořádně teplých dnech, při zánětu této tepny, dojde k poruše hybnosti zevního okohybného svalu a tím k diplopii – dvojitému vidění v intenzitě odpovídající intenzitě nedokrvení výše uvedeného svalu. Při typicky rozvinutém Hortonově syndromu je navíc oblast v okolí spánkové tepny zduřelá a zarudlá.

Bolesti hlavy jako takové mohou být s tímto syndromem spojené, ale více dominuje dvojité vidění a bolest v oblasti spánku. Protože se nejedná o poškození řečiště vnitřní krkavice (karotidy), není u tohoto syndromu nebezpečí až takového rizika, protože se vlastně jedná o přechodné poškození jediného okohybného svalu (ze čtyř) a vlastní oko ohroženo není. Někdy i lékaři při léčbě zazmatkují, protože si neuvědomí anatomické poměry a začnou pacienta „intenzivně léčit“ například vysokými dávkami kortikoidů a antibiotik. Většinou ale stačí zaledování spánkové tepny, doplnění tekutin u přehřátého pacienta, při zvýšené teplotě je antibiotická léčba vhodná, ale nemusí být nezbytná. Hortonův syndrom je onemocnění spíše vzácné, ale často se mu přikládá větší význam, než si skutečně zasluhuje.

Reference

Externí odkazy 
 

Nemoci